Зональный сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Зональном районе Алтайского края России. Административный центр — село Зональное.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 3887 человек, в том числе 1757 мужчин и 2130 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Зональное,
 село Новая Михайловка,
 посёлок Урожайный.

Примечания 

Муниципальные образования Зонального района
Сельские поселения Алтайского края